Озеро Алегзандрина (транскрипция Роскартографии) или Александрина ():

 Алегзандрина (озеро, Австралия) — озеро в австралийском штате Южная Австралия.
  — озеро на Южном острове Новой Зеландии.